En solfège, un bémol est un signe d’altérations, destiné à indiquer sur une partition de musique un abaissement d’un Demi-ton chromatique de la hauteur naturelle des notes associées.
 Cheikh Sidi Bémol, de son vrai nom Hocine Boukella, est un artiste algérien qui vit en France depuis 1985. Hocine Boukella est auteur, compositeur, chanteur et musicien de rock algérien et blues né en 1957 à Alger.
 Si bémol et fa dièse (A Song Is Born) est un film musical américain de Howard Hawks sorti en 1948.
 L'expression mettre un bémol signifie atténuer une affirmation.
 La norme bémol est une notion de géométrie différentielle.